Gobiguania es un clado extinto de lagartos iguanianos del Cretácico Superior. Todos los gobiguanianos conocidos son endémicos del desierto de Gobi de Mongolia. A Gobiguania le fue dada una definición filogenética por Jack Conrad y Mark Norell en 2007, como todos los taxones más cercanamente relacionados con Anchaurosaurus gilmorei que a Iguana iguana (la iguana verde), Crotaphytus collaris (el lagarto de collar común), o Agama agama (la agama común). De acuerdo con el análisis filogenético de Conrad y Norell, Gobiguania incluye a Anchaurosaurus así como a varios otros lagartos del Cretácico como Ctenomastax, Temujinia, Saichangurvel y Zapsosaurus. Un análisis filogenético publicado en 2012 indicó que otros tres géneros de lagartos — Igua, Isodontosaurus y Polrussia, todos de Mongolia y del Cretácico Superior — son también gobiguanianos. A continuación se muestra un cladograma de ese análisis:

Referencias

Iguania